Team Arkéa (vrouwenwielerploeg)
 Arkéa-Samsic - mannenwielerploeg